Esistono più comuni francesi con questo nome

Uzer – Ardèche
Uzer – Alti Pirenei